Вторая Бундеслига 2014/2015 — 41-й сезон Второй Бундеслиги. Чемпионат начался 1 августа 2014 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам предыдущего сезона во Вторую Бундеслигу вылетели «Айнтрахт» из Брауншвейга и «Нюрнберг».
В 1-ю Бундеслигу вышли победитель Второй Бундеслиги «Кёльн» и занявший второе место «Падерборн 07».

По итогам предыдущего сезона в Третью лигу вылетели «Динамо» из Дрездена и занявший последнее место «Энерги Котбус».
Во Вторую Бундеслигу вышли победитель Третьей лиги «Хайденхайм» и занявший второе место «РБ Лейпциг».

«Арминия» из Билефельда не смогла удержаться во Второй Бундеслиге и получить лицензию на сезон 2014/15 из-за поражения команде клуба «Дармштадт 98», который в соответствии с правилами немецкой футбольной лиги перешёл из Третьей Лиги во Вторую.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата, определяются:
— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.

Результаты матчей

Потуровая турнирная таблица 

источник kicker.de

Календарь игр

Бомбардиры

Ассистенты

Источники 

Вторая Бундеслига
Германия
Спорт в Германии в 2014 году
Спорт в Германии в 2015 году